Die Abkürzung LFT steht für:

 La Fayette Regional Airport in Louisiana (USA) – International Air Transport Association
 Langfaserverstärkte Thermoplaste
 Layer Four Traceroute, zur Anzeige des Wegs der Datenpakete in einem Computernetzwerk
 Lehrstuhl für Fertigungstechnologie
 Lesben-Frühlings-Treffen
 Liga Freier Terraner, in der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan
 Linear Fractional Transformation
 Luftfahrttechnik
 Lufthansa Flight Training
 Luyten Five-Tenths Catalogue, ein Sternenkatalog

LFT